Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 6 и 7 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 6 августа в 9:56 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:57, а финал — 7 августа в 17:40.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 111, 112, 129, 152

200 м, на спине, мужчины